Mount Burnham ist der Name folgender Berge:

 Mount Burnham (Kalifornien) in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Mount Burnham (Marie-Byrd-Land) im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Burnham (Viktorialand) im Viktorialand, Antarktika